- значения:
 T18 (бронеавтомобиль)
 T18 (САУ)
 Slingsby T.18 Hengist
 Tatra T18

См. также 
Т-18